Alex Run ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alex Run (Ohio River), Fluss in Ohio
 Alex Run (Little Glade Run), Fluss in Pennsylvania
 Alex Run (Little Back Creek), Fluss in Virginia
 Alex Magee Run, Fluss in Pennsylvania

Siehe auch:
 Alexander Run